El topónimo Hillingdon puede hacer referencia a:

 el municipio de Hillingdon, en el Gran Londres (Inglaterra);
 el barrio de Hillingdon, en el municipio anterior; o
 el barrio de Hillingdon Heath, también en dicho municipio.